

Personnalités

Antiquité
 Caius Manlius Valens est un sénateur romain du 
Fabius Valens, général romain ayant participé aux luttes de pouvoir pendant l'année des quatre empereurs en 69
Vettius Valens (120-~175), astrologue grec
Aurelius Valerius Valens (mort en 317), empereur romain (316-317), coempereur de Licinius
Flavius Julius Valens, dit Valens, empereur romain (328-378)
Valens de Mursa, évêque arien du 
Valens (mort en 409), général romain

Musique
Ritchie Valens, chanteur (1941-1959)

Toponymes
Aqueduc de Valens à İstanbul

Société
Valens Semiconductor, société israélienne de semi-conducteurs